Список островів Швеції — перелік островів Швеції.

Найбільші острови

Менші острови 
 Адельсе ()
 Бйорке ()
 Вен ()
 Вісінгсе ()
 Гельге ()
 Готска-Санден ()
 Костер ()
 Лідінге ()
 Меркет ()
 М'єльтен ()
 Стенсгольмен ()
 Стура-Карльсе ()
 Фресен ()

Див. також 

 Стокгольмський архіпелаг
 Список островів Балтійського моря
 Географія Швеції
 Топонімія
 Геоморфологія
 Геологія
 Загальна екологія
 Екотуризм
 Туризм у Швеції

Посилання 

 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

о
с
о
Швеція
Списки проєкту Швеція